Опольское воеводство (, , ) — воеводство, расположенное на юго-западе Польши.

История

1950—1975 
Опольское воеводство создано в 1950 году в результате разделения Силезского-Домбровского воеводства на Опольское и Катовицкое воеводства. Кроме того, в новое Опольское воеводство включили Бжегский повят и Намыслувский повят из Вроцлавского воеводства.

1975—1998 
В периоде 1975—1998 Опольское воеводство существовало как часть гмин с городами Гожув-Слёнский, Кшановице, Кузня-Рациборская, Олесно и Рацибуж, которые перешли в соседние Катовицкое и Ченстоховское воеводства.

С 1 января 1999 года 
В итоге административной реформы 1998 года в Опольское воеводство возвратились некоторое из прежде отделённых гмин с городами Гожув-Слёнский и Олесно, а кроме того, в Опольское воеводство перешли несколько других гмин из ликвидированного Ченстоховского воеводства с городами Добродзень и Прашка.

Население 
Население — 990 069 человек по состоянию на 31 декабря 2017 года.

Половой состав населения на 31 декабря 2007 года:

Города

Административное деление 
В состав воеводства входит 11 повятов и 1 город на правах повята.

См. также 
 Опольское княжество
 Воеводства Польши

Примечания

Литература 
 Historyczny atlas Polski. — : Wydawnictwo Demart, 2011. — С. 122—123. — ISBN 978-83-7427-323-7.

Ссылки 
 Официальный сайт